В данном списке перечисляются объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) в Тюменской области местного значения, находящиеся на юге региона, то есть без учёта Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Тобольск

Тюмень

См. также 
 Список объектов культурного наследия в Тюменской области
 Список региональных объектов культурного наследия в Тюменской области
 Список объектов культурного наследия без категории охраны в Тюменской области

Ссылки 
 
 

Объекты культурного наследия России в Тюменской области
Списки:Тюменская область